Dreykluft ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Dreykluft (1898–1946), deutscher Landrat
 Friederike Dreykluft (* 1970), deutsche Fernsehredakteurin und Sachbuchautorin, siehe Friederike Haedecke